Монторо, Кристобаль (род. 1950) — испанский политик.
 Монторо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, провинция Кордова.

См. также 
 Монторо-Инферьоре
 Монторо-Суперьоре